Bageos (en llatí Bagaeos, en grec antic Βαγαἲος) fou un noble persa que va rebre la difícil ordre de Darios I el Gran d'executar a Oretos, sàtrapa rebel i poderós de Lídia aproximadament l'any 520 aC.

Quan va arribar a Sardes va saber guanyar-se a la guàrdia a la que va ensenyar diverses cartes del rei i quan va veure que el rebien amb molta reverència els va donar l'ordre de matar Oretos, que va ser executat per la guàrdia sense vacil·lacions. Bageos va ocupar llavors el càrrec de sàtrapa per algun temps fins que va ser nomenat Otanes potser l'any 515 aC, segons diu Heròdot.

Referències 

Assassins de l'antiguitat
Sàtrapes de Lídia